|-
| 129101 Джеффкольє (Geoffcollyer)||||9 грудня 2004||Жарнак||Обсерваторія Жарнак
|-
| (129102) 2004 XO9||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129103) 2004 XG15||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129104) 2004 XW17||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129105) 2004 XT20||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129106) 2004 XD21||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129107) 2004 XH21||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129108) 2004 XO24||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129109) 2004 XF32||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129110) 2004 XM40||||10 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (129111) 2004 XE48||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129112) 2004 XZ59||||12 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129113) 2004 XT63||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129114) 2004 XZ72||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129115) 2004 XE79||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129116) 2004 XN102||||12 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129117) 2004 XZ105||||11 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129118) 2004 XP109||||13 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129119) 2004 XA111||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129120) 2004 XS120||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129121) 2004 XS123||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129122) 2004 XA126||||11 грудня 2004||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (129123) 2004 XY142||||9 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129124) 2004 XB144||||12 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129125) 2004 XA162||||15 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129126) 2004 XJ165||||2 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129127) 2004 XA167||||2 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129128) 2004 XE182||||14 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129129) 2004 YJ||2004 YJ||17 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129130) 2004 YP20||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129131) 2004 YY27||||17 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129132) 2004 YS28||||16 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129133) 2004 YZ31||||20 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129134) 2005 AC5||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129135) 2005 AD21||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129136) 2005 AM22||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 129137 Hippolochos||||13 січня 2005||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (129138) 2005 AN38||||13 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129139) 2005 AV48||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129140) 2005 AO50||||13 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129141) 2005 AL57||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129142) 2005 AS60||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129143) 2005 BZ16||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129144) 2005 BP25||||18 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129145) 2005 CE||2005 CE||1 лютого 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (129146) 2005 CF38||||4 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129147) 2005 CY70||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129148) 2005 ET49||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129149) 2005 EP51||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129150) 2005 EF93||||8 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129151) 2005 EE99||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129152) 2005 EQ133||||9 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129153) 2005 EL140||||10 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129154) 2005 EG188||||10 березня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129155) 2005 EV260||||12 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129156) 2005 EN264||||13 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129157) 2005 ET305||||10 березня 2005||Обсерваторія Кальвін-Регобот||Обсерваторія Калвін-Регобот
|-
| (129158) 2005 FD8||||30 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129159) 2005 GS16||||2 квітня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129160) 2005 GH41||||5 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129161) 2005 GP64||||2 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129162) 2005 GF65||||2 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129163) 2005 GX69||||4 квітня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129164) 2005 GE97||||7 квітня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129165) 2005 GP113||||9 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129166) 2005 GX161||||14 квітня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129167) 2005 JZ18||||4 травня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129168) 2005 JR27||||3 травня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129169) 2005 JU77||||10 травня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (129170) 2005 JK124||||11 травня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129171) 2005 JE132||||13 травня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129172) 2005 JP137||||13 травня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129173) 2005 JG139||||13 травня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129174) 2005 JK179||||14 травня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129175) 2005 KT11||||30 травня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129176) 2005 LM2||||2 червня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129177) 2005 LN2||||2 червня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129178) 2005 LK6||||4 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129179) 2005 LN15||||4 червня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129180) 2005 LB17||||6 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129181) 2005 LM34||||10 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129182) 2005 LK38||||11 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129183) 2005 LH39||||11 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129184) 2005 LL41||||12 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129185) 2005 LO47||||14 червня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129186) 2005 LJ48||||13 червня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129187) 2005 LB50||||11 червня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129188) 2005 MM4||||17 червня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129189) 2005 ML8||||27 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129190) 2005 MW12||||29 червня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129191) 2005 MG15||||29 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129192) 2005 MQ32||||28 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129193) 2005 MU39||||29 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129194) 2005 MS40||||30 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129195) 2005 ML46||||28 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129196) 2005 MV52||||30 червня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129197) 2005 NC||2005 NC||2 липня 2005||Обсерваторія RAS||Ендрю Лов
|-
| (129198) 2005 NW2||||3 липня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129199) 2005 NK7||||2 липня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129200) 2005 NC9||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

129100